Дулово може бити:

 Дулово, град у Бугарској
 Дулово (Римавска Собота), насељено мјесто у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Дулово (Украјина), насељено мјесто у Закарпатској области, Украјина
 Дулово (језеро), језеро у Русији
 Дулово, више насеља у Русији